Monofoni kan avse:

Monofoni (ljudteknik) – en ljudåtergivningsmetod där man använder endast en överföringskanal
Monofoni (musik) – en enstämmig sats